Зенгер; Зенґер

 Гарро фон Зенгер (* 1944) — швейцарський синолог та юрист.
 Зенгер Григорій Едуардович (1853—1919) — російський філолог-класик, член-кореспондент Санкт-Петербурзької Академії Наук.
 Джон Пітер Зенгер (1697—1746) — американський друкар, видавець, редактор і журналіст.
 Макс Зенгер (1853—1903) — німецький лікар, акушер і гінеколог.
 Ойґен Зенґер (1905—1964) — австрійсько-німецький учений-фізик в галузі ракетної техніки, керівник проекту «Silbervogel».
 Самуель Зенгер (1864—1944) — німецький журналіст та дипломат.
 Фрідолін фон Зенгер унд Еттерлін (1891—1963) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал танкових військ Вермахту.